Esistono diverse formule di Binet:
 La formula che esprime l'ennesimo termine della successione di Fibonacci.
 La meglio detta formula di Cauchy-Binet per il determinante del prodotto tra matrici.
 Le formule che determinano in un moto centrale la velocità e l'accelerazione radiale di un corpo in funzione della distanza dal polo; da queste due formule si ottiene l'equazione di Binet che fornisce la forma di una forza centrale data la traiettoria orbitale in coordinate polari.